Çardaklı (Antakya), een dorp in het Turkse district Antakya
 Çardaklı (Arsin), een dorp in het Turkse district Arsin
 Çardaklı (Atkaracalar), een gemeente in het Turkse district Atkaracalar
 Çardaklı (Demirci), een dorp in het Turkse district Demirci
 Çardaklı (Göle), een dorp in het Turkse district Göle
 Çardaklı (Hani), een dorp in het Turkse district Hani
 Çardaklı (Hasankeyf), een dorp in het Turkse district Hasankeyf
 Çardaklı (Mesudiye), een dorp in het Turkse district Mesudiye
 Çardaklı (Silopi), een dorp in het Turkse district Silopi
 Çardaklı (Tortum), een dorp in het Turkse district Tortum
 Çardaklı (Üzümlü), een dorp in het Turkse district Üzümlü